Hehlen ist Ortsname von

 Hehlen, Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Hehlen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hehlen (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Groß Hehlen, Ortsteil der Kreisstadt Celle, Niedersachsen 
 Klein Hehlen, Ortsteil der Kreisstadt Celle, Niedersachsen 

 das Verb für Hehlerei

Hehlen ist ein Namensteil folgender Personen:
 Werner von der Schulenburg-Hehlen (1847–1931), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DHP), MdR